Помочь — может означать:
 Помочь — подтяжки, перекидывающиеся через плечи ленты с застёжками, поддерживающие брюки.
 Помочь, или толока, — форма деревенской взаимопомощи для выполнения срочных работ, требующих единовременно большого количества лиц.
 Помочь — обычай взаимопомощи у славян.

Примечания